Lidia Mannuzzu (1958-2016), chercheuse, biologiste et physiologiste italienne,
 Salvatore Mannuzzu (1930-2019), écrivain et homme politique italien. 
 
Patronyme italien